Strooiendorp (België), een wijk in de Belgische gemeente Leopoldsburg
 Strooiendorp (Overijssel), een plaats in de gemeente Hardenberg in de Nederlandse provincie Overijssel
 Strooiendorp (Noord-Brabant), een plaats in de gemeente Moerdijk, Noord-Brabant